

Baudenkmäler 
Baudenkmäler sind . Die Denkmalliste der Stadt Warstein umfasst 176 Baudenkmäler, darunter 81 Wohnhäuser oder Villen, 42 Kleindenkmäler wie Bildstöcke oder Kreuzsteine, 18 Sakralbauten (Kirchen, Kapellen, Klöster), neun Brücken, sechs Adelssitze, je vier Gasthöfe, Hofanlagen und öffentliche Gebäude, drei Friedhöfe, je zwei Mühlen und Wohn- und Geschäftshäuser sowie ein Verwaltungsgebäude. Von den insgesamt 176 Baudenkmälern befinden sich 60 in Belecke, 53 in Warstein, 18 in Suttrop, je elf in Allagen und Sichtigvor, acht in Hirschberg, sieben in Niederbergheim sowie je vier in Mülheim und Waldhausen. Außerdem sind sechs Baudenkmäler wieder aus der Denkmalliste gestrichen worden.

Die Liste umfasst falls vorhanden eine Fotografie des Denkmals, als Bezeichnung falls vorhanden den Namen, sonst kursiv den Gebäudetyp, die Ortschaft in der das Baudenkmal liegt und die Adresse, falls bekannt die Bauzeit, das Datum der Unterschutzstellung und die Eintragungsnummer der unteren Denkmalbehörde der Stadt Warstein. Abkürzungen wurden zum besseren Verständnis aufgelöst, die Typografie an die in der Wikipedia übliche angepasst und Tippfehler korrigiert.

|}

Ehemalige Baudenkmäler 

 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Warstein

Literatur 
 Provinzial-Verband der Provinz Westfalen (Hrsg.), Albert Ludorff (Bearb.): Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Arnsberg. (= Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Band 18.) Schöningh, Paderborn / Münster 1906. ()

Weblinks 

 Denkmalliste der Stadt Warstein

Einzelnachweise 

Warstein